Албо́ров () — осетинская фамилия. Известные носители:
 Алборов, Асланбек (1991) — азербайджанский борец вольного стиля.
 Алборов, Аслан Сергеевич (род. 1957) — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе;
 Алборов, Борис Андреевич (1886—1968) — первый советский профессор на Северном Кавказе, учёный-осетиновед, поэт, драматург, собиратель и исследователь осетинского фольклора;
 Алборов, Игорь Олегович (род. 1982) — российский и узбекский боксёр.
 Алборов, Мирза Бакурович (род. 1987) — российский футболист.
 Алборов, Руслан Михайлович (род. 1983) — российский футболис.
 Алборов, Феликс Шалвович (1935—2005) — осетинский композитор, автор музыки гимна Южной Осетии.

Алборова